

Persone 
 Angelo Gelmini – meglio noto come Padre Eligio – presbitero italiano
 Domenico Maria Gelmini – vescovo cattolico italiano
 Marcos Paulo Gelmini Gomes – calciatore brasiliano
 Mariastella Gelmini – politica italiana
 Oreste Gelmini – politico italiano
 Pierino Gelmini – sacerdote italiano, fondatore della Comunità incontro

Altro 
 Gelmini – cognome italiano
 Riforma Gelmini – riforma politica italiana riguardante l'istruzione, promossa dal ministro Mariastella Gelmini